Самые первые стандартные почтовые марки в мире были выпущены не поодиночке, а сериями, потому что почта сразу нуждалась в знаках почтовой оплаты различных номиналов для реализации тарифной политики.

Список первых почтовых марок стран можно упорядочить (отсортировать) следующими двумя способами:
 по датам выпуска марок;
 по названиям стран.

Следует учитывать, что первые марки стран могут быть выпущены разными ведомствами:
 центральной почтовой администрацией (ЦПА);
 местной почтовой администрацией (МПА);
 частным юридическим или физическим лицом.

Сначала идёт список первых марок стран по датам.



1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

1840

1841 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

1842 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Новых почтовых марок не выпущено.

1843 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Бразилия — Кантон Женева — Кантон Цюрих

1844 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам

Нет новых стран, выпустивших первые почтовые марки.

1845 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Кантон Базель — Балтимор, Мэриленд — Нью-Йорк — Сент-Луис, Миссури

1846 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Нет новых стран, выпустивших первые почтовые марки.

1847 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Первые серии марок выпускались, как правило, одинакового рисунка, и различить их можно было только по цвету и по номиналу. Первое и единственное за период 1840—1850 исключение из этого правила — серия из двух марок США 1947 года с разными рисунками марок.

Маврикий — США — Тринидад

1848 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

1849 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Бавария — Бельгия — Франция — Швейцария

1850 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Австрия — Британская Гвиана — Виктория (Австралия) — Ганновер — Гольштейн — Испания — Ломбардо-Венецианское королевство — Новый Южный Уэльс — Пруссия — Саксония

Список по странам 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

 Австрия, 1850. См. История почты и почтовых марок Австрии.
 Бавария, 1849. См. История почты и почтовых марок Германии.
 Бельгия, 1849. См. История почты и почтовых марок Бельгии.
 Бермудские Острова (почтмейстер), 1848. См. История почты и почтовых марок Бермудских Островов.
 Бразилия, 1843. История почты и почтовых марок Бразилии.
 Британская Гвиана, 1850. См. История почты и почтовых марок Британской Гвианы.
 Великобритания, 1840, 1841. См. История почты и почтовых марок Великобритании.
 Виктория (Австралия), 1850. См. История почты и почтовых марок Австралии.
 Ганновер, 1850. См. История почты и почтовых марок Германии.
 Гольштейн, 1850. См. История почты и почтовых марок Германии.
 Испания, 1850. См. История почты и почтовых марок Испании.
 Ломбардо-Венецианское королевство, 1850. См. История почты и почтовых марок Ломбардо-Венецианского королевства.
 Маврикий, 1847. См. История почты и почтовых марок Маврикия.
 Новый Южный Уэльс, 1850. См. История почты и почтовых марок Австралии.
 Пруссия, 1850. См. История почты и почтовых марок Пруссии.
 Саксония, 1850. См. История почты и почтовых марок Саксонии.
 США (государство), 1847. См. Почтовые марки США.
 США (Балтимор, Мэриленд), 1845. См. Почтмейстерский выпуск.
 США (Нью-Йорк), 1845. См. Почтмейстерский выпуск.
 США (Сент-Луис, Миссури), 1845. См. Почтмейстерский выпуск.
 Тринидад (Дэвид Брайс), 1847. См. История почты и почтовых марок Тринидада и Тобаго.
 Франция, 1849. См. История почты и почтовых марок Франции.
 Швейцария (государство), 1849. См. История почты и почтовых марок Швейцарии.
 Швейцария (Кантон Базель), 1845. См. Базельская голубка.
 Швейцария (Кантон Женева), 1843. См. История почты и почтовых марок Швейцарии.
 Швейцария (кантон Цюрих), 1843. См. История почты и почтовых марок Швейцарии.

Краткий список по годам 

↑ В начало статьи
1840 — 1841 — 1842 — 1843 — 1844 — 1845 — 1846 — 1847 — 1848 — 1849 — 1850 — Список по странам — Краткий список по годам

Справа от номера года показаны названия стран в алфавитном порядке, которые выпустили в этом году свою первую почтовую марку.

 1840. Великобритания.
 1843. Бразилия. Швейцария (Кантон Женева). Швейцария (Кантон Цюрих).
 1845. Швейцария (Кантон Базель). США (Балтимор, Мэриленд). США (Нью-Йорк). США (Сент-Луис, Миссури).
 1847. Маврикий. США. Тринидад.
 1848. Бермудские Острова.
 1849. Бавария. Бельгия. Франция. Швейцария.
 1850. Австрия. Британская Гвиана. Виктория (Австралия). Ганновер. Гольштейн. Испания. Ломбардо-Венецианское королевство. Новый Южный Уэльс. Пруссия. Саксония.

См. также

Ссылки

Источники